Тибуртий  — имя, которое носили некоторые святые:

 Тибуртий (+ ок. 260), мученик Римский. Пострадал со свв. Валерианом и Максимом, память 14 апреля 
 Тибуртий (+ в 286 или 288), мученик Римский. Пострадал со своим отцом Хроматием и многими другими в Риме при Диоклетиане, память 11 августа.

Примечания 

Святые по алфавиту
Христианские святые III века